Sankt Lukas Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Lukas Sogn (Frederiksberg Kommune)
 Sankt Lukas Sogn (Århus Kommune)